

События 
 Строительство первого каменного Кремля в Москве.
 1367-68 — Князь Дмитрий обнёс Москву белокаменными стенами.
 1367—83 — Король Португалии Фердинанд I.
 Папа Урбан V покидает Авиньон.
 В городе Печ открыт университет.
 Начало войны Дании с Ганзой.
 Сербский князь Лазарь Хрбелянович признал власть Лайоша Великого.
 Твртко I при помощи Королевства Венгрия и Республики Дубровник вернул себе боснийский престол.
 Тверской князь Василий Михайлович совершил поход на Микулин.
 Педро Жестокий в битве при Наваррете разгромил Энрике Трастамара.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1367 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1367 году
 Онцифор Лукинич, боярин, посадник, политический деятель.

См. также